Рурское дерби () — футбольное дерби между командами Рурского региона: дортмундской «Боруссией» и гельзенкирхенским «Шальке 04».

«Боруссия» — «Шальке 04»

История и результаты 
За всю историю противостояний «Шальке 04» лидирует с 60 победами. «Боруссия» выиграла 56 матчей. Ещё 43 встречи закончились ничейным исходом.

Статистика приведена по состоянию на 17 сентября 2022 года

1925—1936 (Начало) 
История дерби началась 3 мая 1925 года, победой «Шальке 04» со счётом 4:2. Гельзенкирхенцы выиграли все 3 матча в период противостояний с 1925 по 1927 год. Команды больше не встречались до 1936 года.

Результаты 
 3 мая 1925: «Шальке 04» — «Боруссия» 4:2
 24 октября 1926: «Шальке 04» — «Боруссия» 2:0
 16 января 1927: «Боруссия» — «Шальке 04» 2:7

1936—1944 (Эра Гаулиги) 
«Шальке 04» был самой успешной немецкой командой того времени, выиграв за 8 лет 4 немецких чемпионатов и 1 кубок Германии. Только 14 ноября 1943 года «Боруссия» одержала первую победу над «Шальке 04».

Результаты 
 Сезон 1936/37
 20 декабря 1936: «Шальке 04» — «Боруссия» 4:1 
 7 марта 1937: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:7 
 Сезон 1937/38
 30 января 1938: «Боруссия» — «Шальке 04» 3:3
 6 марта 1938: «Шальке 04» — «Боруссия» 4:0
 Сезон 1938/39
 18 сентября 1938: «Шальке 04» — «Боруссия» 6:0
 12 марта 1939: «Боруссия» — «Шальке 04» 3:7
 Сезон 1939/40
 10 декабря 1939: «Шальке 04» — «Боруссия» 9:0 
 4 февраля 1940: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:7 
 Сезон 1940/41
 20 октября 1940: «Шальке 04» — «Боруссия» 10:0
 2 февраля 1941: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:2
 Сезон 1941/42
 30 ноября 1941: «Боруссия» — «Шальке 04» 1:6
 22 марта 1942: «Шальке 04» — «Боруссия» 6:1
 Сезон 1942/43
 29 ноября 1942: «Шальке 04» — «Боруссия» 2:0
 26 декабря 1942: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:7
 Сезон 1943/44
 14 ноября 1943: «Боруссия» — «Шальке 04» 1:0
 27 февраля 1944: «Шальке 04» — «Боруссия» 4:1

1945—1947 (Послевоенная эра) 
«Боруссия» выиграла финал чемпионата Вестфалии у «Шальке 04» со счётом 3:2, завершив господство сине-белых в регионе.

Результат 
 18 мая 1947: «Шальке 04» — «Боруссия» 2:3

1947—1963 (Эра Оберлиги)

Результаты 
 Сезон 1947/48
 21 сентября 1947: «Шальке 04» — «Боруссия» 1:1 
 18 января 1948: «Боруссия» — «Шальке 04» 1:0 
 Сезон 1948/49
 26 сентября 1948: «Боруссия» — «Шальке 04» 5:2
 30 января 1949: «Шальке 04» — «Боруссия» 0:1
 Сезон 1949/50
 16 октября 1949: «Боруссия» — «Шальке 04» 5:1
 12 марта 1950: «Шальке 04» — «Боруссия» 2:1
 Сезон 1950/51
 26 ноября 1950: «Боруссия» — «Шальке 04» 3:0
 22 апреля 1951: «Шальке 04» — «Боруссия» 0:0
 Сезон 1951/52
 9 сентября 1951: «Шальке 04» — «Боруссия» 3:0
 20 февраля 1952: «Боруссия» — «Шальке 04» 3:0
 Сезон 1952/53
 7 декабря 1952: «Шальке 04» — «Боруссия» 0:1
 19 апреля 1953: «Боруссия» — «Шальке 04» 1:0
 Сезон 1953/54
 29 ноября 1953: «Шальке 04» — «Боруссия» 0:3
 4 апреля 1954: «Боруссия» — «Шальке 04» 3:4
 Сезон 1954/55
 5 декабря 1954: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:0
 17 апреля 1955: «Шальке 04» — «Боруссия» 0:2
 Сезон 1955/56
 26 ноября 1955: «Шальке 04» — «Боруссия» 1:3 
 8 апреля 1956: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:2
 Сезон 1956/57
 25 августа 1956: «Боруссия» — «Шальке 04» 2:2
 12 января 1957: «Шальке 04» — «Боруссия» 3:3
 Сезон 1957/58
 1 сентября 1957: «Шальке 04» — «Боруссия» 1:1
 5 января 1958: «Боруссия» — «Шальке 04» 2:2
 Сезон 1958/59
 12 октября 1958: «Боруссия» — «Шальке 04» 1:3
 22 февраля 1959: «Шальке 04» — «Боруссия» 1:5
 Сезон 1959/60
 20 сентября 1959: «Шальке 04» — «Боруссия» 5:0
 24 января 1960: «Боруссия» — «Шальке 04» 6:3
 Сезон 1960/61
 2 октября 1960: «Боруссия» — «Шальке 04» 0:0
 5 марта 1961: «Шальке 04» — «Боруссия» 2:2
 Сезон 1961/62
 7 апреля 1962: «Шальке 04» — «Боруссия» 5:3
 25 ноября 1962: «Боруссия» — «Шальке 04» 2:2
 Сезон 1962/63
 2 декабря 1962: «Шальке 04» — «Боруссия» 1:1
 28 апреля 1963: «Боруссия» — «Шальке 04» 1:0

1963— (Эра Бундеслиги) 
После образования Бундеслиги в 1963 году «Боруссия» продолжает доминировать в дерби, выигрывая 8 матчей из первых 10 матчей с «Шальке 04» в чемпионате.

Победа «Шальке 04» со счётом 1:0 20 апреля 1968 года показала возвращение «Шальке» в битву и падение чёрно-жёлтых. После поражения «Боруссии» 4 марта 1972 года со счётом 0:3 и последующих вылетов команды из Бундеслиги «Шальке 04» не играл с «Боруссией» в дерби до 1975 года.

После возвращения «Боруссии» в Бундеслигу гол Лотара Хубера на 87 минуте 5 ноября 1977 года принёс «Боруссии» их первую победу над «Шальке 04» за почти 10 лет. Последующие годы были за дортмундской командой. Они выиграли 11 матчей, включая победу со счётом 3:2 в матче кубка Германии 9 декабря 1988 года, в то время как «Шальке 04» одержал всего 6 побед. Команды не встречались в дерби с сезона 1991/92 после вылета «Шальке» во Вторую Бундеслигу после сезона 1988/89.

После возвращения кобальтовых в Бундеслигу в первых четырёх матчах они забили всего 3 гола. 24 августа 1991 года, перед более, чем 70 тысяч болельщиков, бывший полузащитник «Боруссии» Инго Андербрюгге забил гол на второй минуте и вывел «Шальке 04» вперед, 1:0. Тем не менее, на 36 минуте «Боруссия» сравняла счёт. Во втором тайме «Шальке 04», дожав чёрно-жёлтых, победили со счётом 5:2. В этом же сезоне «Боруссия» выиграла дома 2:0, но эта победа над «Шальке» не позволила занять первое место, проиграв «Штутгарту» по разнице забитых и пропущенных голов.

Несмотря на успехи «Шальке» в Рурском дерби, включая тот факт, что они проиграли только 6 матчей с 1999 года, «Боруссия» имеет преимущество в противостоянии с 1997 года, выиграв трижды Бундеслигу, однажды Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок с 1995 года, в то время как «Шальке 04» выиграл только Кубок УЕФА и трижды кубок Германии.

Статистика приведена по состоянию на 17 сентября 2022 года

Результаты

«Боруссия» в домашних матчах чемпионата

«Шальке 04» в домашних матчах чемпионата

Кубковые матчи

Значимые и известные матчи 
 Первый матч — 3 мая 1925 («Шальке 04» — «Боруссия» 4:2)
 Первая победа «Шальке 04» — 3 мая 1925 («Шальке 04» — «Боруссия» 4:2)
 Первая победа «Боруссии» — 14 ноября 1943 («Боруссия» — «Шальке 04» 1:0)
 Первая ничья — 30 января 1938 («Боруссия» — «Шальке 04» 3:3)
 Первая нулевая ничья — 22 апреля 1951 («Шальке 04» — «Боруссия» 0:0)
 Самая крупная победа «Шальке 04» — 20 октября 1940 («Шальке 04» — «Боруссия» 10:0)
 Самая крупная победа «Боруссии» — 26 февраля 1966 («Боруссия» — «Шальке 04» 7:0)
 Самый результативный матч — 12 марта 1939 («Боруссия» — «Шальке 04» 3:7)
 Суперволевая победа — 24 августа 1991 («Шальке 04» — «Боруссия» 5:2)
 Гол вратаря Йенса Леманна на 90-й минуте — 19 декабря 1997 («Боруссия» — «Шальке 04» 2:2)
 Победа «Боруссии» после 12 матчевой беспроигрышной серии «Шальке 04» в дерби — 14 мая 2005 («Шальке 04» — «Боруссия» 1:2)
 Победа «Боруссии», которая лишила «Шальке 04» победы в Бундеслиге — 12 мая 2007 («Боруссия» — «Шальке 04» 2:0)
 Спасение «Боруссии» после 0:3 за 21 минуту до конца матча — 13 сентября 2008 («Боруссия» — «Шальке 04» 3:3)
 Спасение «Шальке 04» после 0:4  — 25 ноября 2017 («Боруссия» — «Шальке 04» 4:4). Самая результативная ничья в истории дерби.
 «Боруссия» — «Шальке 04» 4:0 — 16 мая 2020. Первый проведённый матч Бундеслиги после пандемии COVID-19.

Примечания

Ссылки 
 Рурское дерби на Footballderbies.com
 Рурское дерби на Fussballdaten.de

Футбольные дерби в Германии
ФК «Боруссия» Дортмунд
ФК «Шальке 04»
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии